Outta My Head – album di Diandra del 2012
 Outta My Head – singolo di Diandra del 2012, dall'omonimo album
 Outta My Head (Ay Ya Ya) – singolo di Ashlee Simpson del 2007, dall'album Bittersweet World
 Outta My Head – traccia dell'album Fear No Evil degli Slaughter del 1995
 Outta My Head – traccia dell'album Naughty Little Doggie di Iggy Pop del 1996
 Outta My Head – traccia dell'album Coming Home di Lionel Richie del 2006
 Outta My Head – traccia dell'album Embrace the Curse degli I Hate Kate del 2007
 Outta My Head – traccia dell'album Kingdom Falls di Nate James del 2007
 Outta My Head – traccia dell'album Echo di Leona Lewis del 2009